Сан Висенте Коатлан има више значења:

 Општина Сан Висенте Коатлан (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Висенте Коатлан (Сан Висенте Коатлан, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику